Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lleyton Hewitt e Paul Kilderry che hanno battuto in finale Dejan Petrović e Grant Silcock 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Todd Larkham (quarti di finale)
 Lleyton Hewitt /  Paul Kilderry (Campioni)

 James Holmes /  Andrew Painter (quarti di finale)
 Dejan Petrović /  Grant Silcock (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1998